Zwischen Nacht und Morgen ist der Titel folgender Filme:

 Zwischen Nacht und Morgen (1920), deutscher Stummfilm von Siegfried Philippi 
 Zwischen Nacht und Morgen (1931), deutscher Spielfilm von Gerhard Lamprecht
 Zwischen Nacht und Morgen (1944) (auch Augen der Liebe), deutscher Spielfilm von Alfred Braun (Erstaufführung 1951)